Fransvingestövsländor (Caeciliusidae) är en familj av insekter. Enligt Catalogue of Life ingår fransvingestövsländor i överfamiljen Caeciliusoidea, ordningen stövsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen stövsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Caeciliusidae 33 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stövsländor